Ruth White – attrice statunitense
 Ruth White – schermitrice statunitense
 Ruth S. White – compositrice statunitense